Amphoe Yang Talat (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Kalasin. Die Provinz Kalasin liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Die Nachbarbezirke sind im Uhrzeigersinn von Nordwesten startend: die Amphoe Huai Mek, Nong Kung Si, Mueang Kalasin und Khong Chai in der Provinz Kalasin, sowie die Amphoe Kantharawichai und Chiang Yuen der Provinz Maha Sarakham.

Geschichte 
Ursprünglich hieß das Gebiet Pachim Kalasin (), 1913 wurde der Name in Phu Len Chang () geändert. Im Jahr 1917 wurde der Name erneut geändert, diesmal in das heutige Yang Talat.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Yang Talat ist in 15 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 208 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt acht Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Um Mao (Thai: ) besteht aus Teilen des Tambon Um Mao.
 Khao Phra Non (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Khao Phra Non.
 Non Sung (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Non Sung.
 Khok Si (Thai: ) besteht aus Teilen der Tambon Dok Sombun und Um Mao.
 Yang Talat (Thai: ) besteht aus Teilen des Tambon Yang Talat.
 Bua Ban (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Bua Ban.
 Hua Na Kham (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Hua Na Kham.
 Itue (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Itue.

Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Yang Talat (Thai: )
 Hua Ngua (Thai: )
 Woe (Thai: )
 Nong I Thao (Thai: )
 Don Sombun (Thai: )
 Na Chueak (Thai: )
 Khlong Kham (Thai: )
 Na Di (Thai: )
 Nong Tok Paen (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Yang Talat von amphoe.com (Thai)

Yang Talat